Атал III Филометор Евергет (; * ок. 170 – † 133 пр.н.е.) е последният цар на Пергам от династията на Аталидите. Управлява от 138 до 133 пр.н.е.

Атал III е син на Евмен II и племенник на Атал II, който наследява на трона на Пергам. Атал не се интересува особено от управлението на царството, вместо това предпочита да се отдаде на изучаване на медицина, ботаника и градинарство. Според Страбон, Атал умира от болест пет години след началото на управлението си. Атал няма деца от мъжки пол или близки родственици, които да го наследят и в завещанието оставя Пергам на Римската република. Тиберий Гракх иска богатствата от хазната на Пергам да се раздадат на гражданите, но римския сенат отказва.

Не всички в Пергамското царство са щастливи от римското управление. Аристоник Пергамски, който твърди че е брат на Атал III и син на Евмен II разпалва бунт сред бедните прослойки на обществото с помощта на Блосий. През 131 пр.н.е. е изпратена римска армия, водена от Публий Лициний Крас Муциан, за да потуши бунта. Римляните са победени, но през 129 пр.н.е. втора римска армия, водена от Марк Перперна разбива бунтовниците и пленява Аристоник. След това територията на Пергам е разделена между Рим, Понт и Кападокия.

Генеалогия

Бележки 

Царе на Пергам
Аталиди